En Pologne, Zakrzewo peut désigner  :

de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Zakrzewo, gmina du powiat d'Aleksandrów Kujawski
 Zakrzewo, village du powiat de Chełmno
 Zakrzewo, village du powiat de Grudziądz
 Zakrzewo, village du powiat de Lipno
 Zakrzewo, village de la gmina de Waganiec
 Zakrzewo, village de la gmina de Zakrzewo
 Zakrzewo, village de la gmina de Baruchowo
 Zakrzewo, village de la gmina de Lubień Kujawski

de la voïvodie de Podlachie
 Zakrzewo, village du powiat de Bielsk
 Zakrzewo, village du powiat de Grajewo

de la voïvodie de Mazovie
 Zakrzewo, village du powiat de Maków
 Zakrzewo, village du powiat de Płock

de la voïvodie de Grande-Pologne
 Zakrzewo, gmina du powiat de Złotów
 Zakrzewo, village du powiat de Gniezno
 Zakrzewo, village du powiat de Koło
 Zakrzewo, village du powiat de Poznań
 Zakrzewo, village du powiat de Rawicz
 Zakrzewo, village du powiat de Wągrowiec
 Zakrzewo, village du powiat de Wolsztyn
 Zakrzewo, village du powiat de Śrem
 Zakrzewo, village du powiat de Złotów

de la voïvodie de Poméranie
 Zakrzewo est un village

de la voïvodie de Poméranie occidentale
 Zakrzewo est un village

de la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Zakrzewo, village du powiat de Działdowo
 Zakrzewo, village du powiat de Nidzica